Drzeńsko ist der Name zweier Ortschaften in Polen:

 Drzeńsko (Rzepin) in der Woiwodschaft Lebus
 Drzeńsko (Malechowo) in der Woiwodschaft Westpommern